

Средець () — місто в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Средець () — громада в Бургаській області.
 Средець () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Неделино.
 Средець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.